Ліга чемпіонів УЄФА 1992—1993 — 38-й футбольний турнір між найкращими клубами європейських країн і другий такий турнір у форматі Ліги чемпіонів УЄФА. У фіналі на Олімпіаштадіоні в Мюнхені перемогу святкував «Олімпік» (Марсель), який із рахунком 1-0 здолав італійський «Мілан».

Цей сезон став першим, у якому кубок європейських чемпіонів розігрували в турнірі під новою назвою — «Ліга Чемпіонів».

Попередній раунд 

|}

Перший раунд 

|}

1 «Штутгарт» переміг за правилом виїзного голу. Тим не менш німці отримали технічну поразку 0-3 у матчі-відповіді проти «Лідса», через те, що випустили на поле чотирьох легіонерів замість трьох дозволених тогочасними правилами. Тому загальний рахунок після двох ігор став 3-3 з відсутньою різницею забитих виїзних голів. Додатковий матч у Барселоні закінчився перемогою «Лідс Юнайтед» з рахунком 2-1.

Другий раунд 

|}

Груповий етап

Група A

Група B

Фінал

Найкращі бомбардири

Примітки

Посилання 
 Всі матчі турніру на сайті УЄФА  
 Ліга чемпіонів УЄФА 1992-93 на rsssf.com  

1992-93